Garrigues puede referirse a: 

 Garrigues (Hérault), comuna francesa situada en Hérault.
 Garrigues (Tarn), comuna francesa situada en Tarn.
 Garrigues (empresa), despacho de abogados de España.